

Patronyme 

 Diederik Stapel (né en 1966), psychologue néerlandais ;
 Giovanni Bodeo di Stapel (1602-1636), botaniste néerlandais ;
 Huub Stapel (né en 1954), acteur néerlandais ; 
 Rosie Stapel (née en 1971), réalisatrice, productrice, directrice artistique et scénariste néerlandaise :
 Wilhelm Stapel (1882–1954), antisémite allemand.

Toponyme 
 Stapel, nom néerlandais de la commune française d’Étaples (Pas-de-Calais) ;
 Stapel, nom néerlandais de la commune française de Staple (Nord).

Homonymie